Коктау — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Коктау — село в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Коктау — село в подчинении городской администрации Аркалыка Костанайской области.